Сезон «Шахтаря» (Донецьк) 2018—2019 — 28-й сезон донецького «Шахтаря» у чемпіонатах України.

Склади команд

Трансфери

Прийшли

Пішли

Пішли в оренду

Статистика

Матчі та голи 

|}

Чисті матчі

Жовті та червоні карточки

Примітки 

Українські футбольні клуби в сезоні 2018–2019
Сезони ФК «Шахтар» Донецьк